

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

890-е пне.